Перфільєв Анатолій Олександрович (1924—1944) — лейтенант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Перфільєв Борис Васильович (1891—1969) — радянський вчений-мікробіолог, гідробіолог, лімнолог, лавреат Сталінської премії.
 Перфільєв Василь Власович (1865—1914) — перший губернатор Камчатської області (1909—1912).
 Перфільєв Євген Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Перфільєв Ілля — російський землепроходець XVII століття.
 Перфільєв Максим (1580-ті — 1656?) — російський землепроходець XVII століття.
 Перфільєв Микола Олексійович (1921—1972) — сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Перфільєв Олександр Михайлович (1895—1973) — російський поет, публіцист, літературний критик.
 Перфільєв Петро Павлович (1897—1977) — радянський ентомолог і паразитолог, лавреат Сталінської премії.
 Перфільєв Роман Віталійович (* 1985) — український кінорежисер, сценарист, продюсер.